Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Mary Joe Fernández e Betsy Nagelsen che hanno battuto in finale Elise Burgin e Rosalyn Fairbank 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Mary Joe Fernández /  Betsy Nagelsen (campionesse)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)

 Lise Gregory /  Gretchen Rush (semifinali)
 Arantxa Sánchez /  Andrea Temesvári (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1989